Липа́й () — фамилия славянского происхождения. Распространена в Белоруссии.

Известные носители:
 Липай, Александр Иосифович (1966—2018) — белорусский журналист и поэт, создатель и генеральный директор информационного агентства БелаПАН.
 Липай, Дмитрий Николаевич — звукооператор, участник рок-группы «Аквариум», лауреат премии Grammy 2017 год за лучший альбом с объёмным звучанием, лауреат премии Grammy 2019 год за лучшее оркестровое исполнение.Премия Грэмми за 2020 и 2021 годы. Является в 2022 году 5-
 кратным обладателем Грэмми.

Примечания